Мур () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Тамсвег. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуберт Грубер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 5 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург